Siyyân H̱imâr är ett par små öar i sundet Bab el-Mandeb cirka 4 kilometer utanför Djiboutis kust. Öarna når endast 1,8 meters höjd och ligger ungefär 100 meter från varandra. De ligger i regionen Obock, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Djibouti. Närmaste större samhälle är Khôr Angar,  km söder om Siyyân H̱imâr.

Referenser 

Djiboutis öar